Hagelstange ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hagelstange (1874–1914), deutscher Kunsthistoriker
 Helga Gripp-Hagelstange (1935–2004), deutsche Soziologin
 Rudolf Hagelstange (1912–1984), deutscher Schriftsteller